Valter est un patronyme et un prénom.

Patronyme 
Valter est un patronyme, notamment porté par :
 Attila Valter (né en 1998), coureur cycliste hongrois ;
 Clotilde Valter (née en 1962), femme politique française.
 Edgar Valter (1929-2006), illustrateur estonien de livres pour enfants

Prénom 
 Valter est un prénom masculin hongrois.

Voir aussi 
 Walter (homophonie)

Homonymie de patronyme